Les mots subterraneus, subterranea et subterraneum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « souterrain ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots subterraneus, subterranea et subterraneum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces d'animaux, de plantes et de bactéries. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : subterraneus, subterranea, subterraneum.

Culture et société 
 Subterranea est un double album du groupe de rock néo-progressif britannique IQ, sorti en 1997.

Notes et références 

Épithète spécifique